Стыкино — обезлюдевшая деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость». Фактически — урочище.

География 
Находится на юге региона, в западной части района, в обезлесенной местности, вблизи государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область).

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Стыкино вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство. Вблизи деревни в 2013 году обнаружено поле площадью 82,8 га, заросшее древесно-кустарниковой растительностью.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки 
 Стыкино на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района